Эллин Петро́вич Бочкарёв (15 ноября 1926 года, Иркутск — 29 мая 2007 года, Москва) — советский и российский учёный-металлург, физикохимик, член-корреспондент АН СССР (1981). Лауреат Ленинской премии (1964).

Биография 
Эллин Петрович Бочкарёв родился 15 ноября 1926 года в Иркутске.
 1948 — Окончил Иркутский горно-металлургический институт.
 1950 — начал работать в Государственном научно-исследовательском и проектном институте редкометаллической промышленности (Москва).
 1956 — член КПСС.
 1973 — директор там же.
 1981 — член-корреспондент АН СССР.

Проживал в Москве. Скончался в 2007 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Научная и общественная деятельность 
Эллин Петрович — автор трудов по технологии редких металлов и полупроводниковых материалов.
Главные направления его научной деятельности: физическая химия и технология редких металлов и полупроводниковых материалов.
Он выполнил цикл работ по получению высокочистого кремния и его соединений; стал в 1964 году одним из создателей промышленной технологии получения поли- и монокристаллов кремния в СССР.
Исследовал фазовые равновесия в тройных и более сложных системах, содержащих летучие компоненты. Разработал методы очистки германия, кремния, мышьяка и галлия при получении полупроводниковых материалов на их основе. Изучал особенности межпримесного взаимодействия в системах с малым содержанием легирующих и сопутствующих примесей. Создал новые монокристаллические материалы на базе соединений AIII—BV и оксидов редких и редкоземельных элементов.

Публикации

Личная жизнь 
Был дважды женат, от первого брака двое сыновей, от второго — дочь.

Награды 
Ленинская премия (1964)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 Бочкарёв, Эллин Петрович
 Бочкарёв, Эллин Петрович
 Бочкарёв, Эллин Петрович
 Бочкарёв, Эллин Петрович

Похороненные на Ваганьковском кладбище